Der Dreiband-Weltcup 2013/3 war das dritte UMB/CEB-Weltcupturnier im 27. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 16. bis 22. September 2013 in  Korinth, Griechenland statt. Es war das siebte Weltcup-Turnier in Griechenland.

Geschichte 
Die erste Runde startete mit vielen nicht erwarteten Ergebnissen. Im ersten Durchgang gab es mit dem Ausscheiden von Eddy Leppens, der eine sehr starke Qualifikation gespielt hatte, gegen den Koreaner Heo Jung-han gleich die erste kleine Überraschung. Als nächsten erwischte es den Spanier Daniel Sánchez. Gegen den Vietnamesen Trần Quyết Chiến verlor er in der Verlängerung mit 1:2. In Durchgang zwei der Grundrunde musste nach Guri Eddy Merckx gegen Lee Choong-bok zum zweiten Mal nach einem Spiel das Turnier beenden. Für den in den letzten Weltcup-Turnieren stark spielenden Jérémy Bury kam ebenfalls gegen Kim Jae-guen das Turnieraus. In Durchgang drei erwischte es den Niederländer Dick Jaspers. Gegen den Guri-Gewinner Kang Dong-koong verlor er mit 37:40. In Durchgang vier kam dann schließlich auch das Aus für den Weltranglistenzweiten Frédéric Caudron. Er verlor knapp gegen Lokalmatador Savas Bulut. Damit waren bereits sieben der zwölf gesetzten Spieler nicht mehr im Turnier vertreten. Weiter ging das Favoritensterben im Achtelfinale. Hier schieden Cho Jae-ho gegen einen fulminant aufspielenden Kim Jae-guen und Europameister Marco Zanetti in der Verlängerung gegen Rubén Legazpi aus. Zanetti stieß die Partie in der 18. Aufnahme aus. Legazpi stand bei 32 Punkten und hatte den Nachstoß. Er schaffte das unwahrscheinliche und erzielte die nötigen acht Punkte. In der Verlängerung startete Zanetti mit guten vier Punkten. Aber Legazpi hatte wieder eine bessere Antwort und erzielte fünf Punkte. Das Drama mit den Verlängerungen ging im Viertelfinale weiter. Der Weltranglistenerste Torbjörn Blomdahl lag gegen Tran mit 34:38 in 17 Aufnahmen im Rückstand. in der 18 Aufnahme konnte er aber die Partie mit sechs Punkten ausstoßen. Tran hatte aber noch den Nachstoß. Den löste er mit zwei Punkten zum Unentschieden. Blomdahl legte in der Verlängerung drei Punkte vor, von denen zwei recht glücklich kamen. Tran spielte zwei sichere Karambolagen und hatte Pech mit dem Positionsausfall für den dritten Punkt den er dann auch ausließ. Auch das Match Choi Sung-won gegen Tayfun Taşdemir ging in die Verlängerung. Hier war Taşdemir mit 3:2 der glücklichere. Die Halbfinalspiele verliefen unspektakulär. Im Finale zeigte Blomdahl noch einmal seine sensationelle Form. Er siegte klar mit 40:19 in 15 Aufnahmen und schraubte den neuen Weltrekord im Generaldurchschnitt (GD) auf 2,739. Es war sein insgesamt 42. Weltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert.
 Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Mattheit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich.
 Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Per-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht.
 Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt.
 Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Jérémy Bury
  Marco Zanetti
  Eddy Merckx
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Choi Sung-won
  Kim Kyung-roul
  Cho Jae-ho
  Filipos Kasidokostas
  Lütfi Çenet

Wildcardspieler:
1× CPB:  Miguel Canton
1× ACBC:  Trần Quyết Chiến
2× organisierender Verband (CEB):  Konstantinos Kokkoris,  Kostas Papakostantinou

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 136 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2013/1
 Dreiband-Weltcup 2013/2
 Dreiband-Weltcup 2013/4
 Dreiband-Weltcup 2013/5

2013 3
Karambolageveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Korinth (Gemeinde)
Billardturnier in Griechenland